Die BDO World Darts Championship 1985, offiziell 1985 Embassy World Darts Championship, war die achte Austragung einer von der British Darts Organisation (BDO) organisierten Weltmeisterschaft. Zum siebten und letzten Mal fand das Turnier im Jollees Cabaret Club in Stoke-on-Trent statt. Die BDO entschied das Turnier ab 1986 im Lakeside Country Club in Frimley Green, Surrey, stattfinden zu lassen. Der Jollees Cabaret Club musste 1992 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten schließen. Erst 2016 wurde er wieder eröffnet.

Turnierverlauf 
Eric Bristow kam als Titelverteidiger nach Stoke-on-Trent und wurde beinah in der ersten Runde von Ken Summers bezwungen. Summers hatte den ersten Satz für sich entschieden und führte mit 2:0 in den Legs im zweiten Satz. 68 Punkte brauchte er schließlich noch, um für eine große Überraschung zu sorgen. Nachdem er die Single-20 und Single-16 getroffen hatte, verpasste er den Matchdart auf der Doppel-16 nur knapp. Bristow startete eine Aufholjagd und gewann die Partie. Anschließend gewann Bristow seinen vierten Weltmeistertitel und baute seine Rekordanzahl an Siegen bei einer Dart-Weltmeisterschaft weiter aus. John Lowe musste zum vierten Mal eine Niederlage im Finale hinnehmen, blieb damit bei einem Titel, den er 1979 gewonnen hatte.

Keith Deller, der Sieger vom 1983, stellte mit einem Average von 100,30 Punkten einen Rekord auf, als erster Spieler, der einen Average von mehr als 100 Punkten in einer Weltmeisterschaftspartie spielen konnte. Dieser Wert war jedoch nicht genug, um John Lowe im Viertelfinale zu besiegen, der selbst 97,83 Punkte im Average spielte. Bristow kam dem neuen Rekord bei seinem Halbfinalsieg über Dave Whitcombe mit 99,66 Punkten nah. im Finale spielte Bristow dann exakt denselben Average wie im Vorjahr, 97,50 Punkte; bis dahin Rekord für ein Finale.

Paul Lim musste erneut für Papua-Neuguinea teilnehmen, da sein Geburtsland Singapur noch kein Mitglied der World Darts Federation (WDF) war.

Debütanten 
Willy Logie war der zweite Belgier bei einer Dart-Weltmeisterschaft.

Setzliste

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld belief sich auf £ 43.000. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ebenso gab es ein Sonderpreisgeld von £ 51.000 für das Erreichen eines Nine Dart Finishes. Auch in diesem Jahr gelang dies jedoch niemandem. Das Preisgeld in Höhe von £ 1.000 für das höchste Finish konnte sich John Lowe mit einem Finish von 161 Punkten sichern.

Ergebnisse 
Die Zahl hinter dem Namen gibt den 3-Dart-Average an, also wie viele Punkte im Schnitt mit drei Darts/Würfen erzielt wurden.

Weblinks 
Website der British Darts Organisation

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 1985
BDO World Darts Championship
Sportveranstaltung in Stoke-on-Trent
Dartwettbewerb in England